De Duitse 560e Infanteriedivisie (Duits: 560. Infanterie-Division) was een Duitse infanteriedivisie tijdens de Tweede Wereldoorlog. De divisie werd opgericht op 1 augustus 1944 en deed in haar korte bestaan uitsluitend dienst in Noorwegen.

Op 1 augustus 1944 werd de divisie opgericht als onderdeel van de 30. Welle in Noorwegen. Al na tien dagen werd de divisie omgevormd tot de 560e Volksgrenadierdivisie. Die eenheid werd in maart 1945 vernietigd in West-Duitsland.

Commandanten

Externe links 
"560. Infanterie-Division" - Artikel op www.lexikon-der-wehrmacht.de
"560. Infanterie-Division" - Artikel op Axishistory.com

Heer (Wehrmacht)
Duitse militaire eenheid in de Tweede Wereldoorlog